X is de vierentwintigste letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de wiskunde
 x, een onbekende grootheid; zie Onbekende.
 x-as, de horizontale as in het coördinatenstelsel.
 ×, symbool gebruikt voor de notatie van een kruisproduct.
 x, het vermenigvuldigingsteken, bijv. 2 x 2 = 4

In de muziek
 X (Amerikaanse band), een Amerikaanse punkrockband, in 1977 gevormd in Los Angeles
 X (Australische band), een Australische punkrockband, in 1977 gevormd in Sydney
 X Japan, een Japanse metalband, gevormd in 1982
 Symphony X, een Amerikaanse metalband, opgericht in 1994
 X (album van Anna Vissi), een album uit 2002 van de Griekse zangeres Anna Vissi
 X (album van Chris Brown), een album uit 2014 van Chris Brown
 X (Ed Sheeran), een album uit 2014 van Ed Sheeran
 X (Jonas Brothers), een nummer van Jonas Brothers en Karol G uit 2020
 X (album van Kylie Minogue), een album uit 2007 van de Australische zangeres Kylie Minogue
 X (album van Klaus Schulze), een album uit 1978 van de Duitse artiest Klaus Schulze
 X (album van Liberty X)
 X (single van Liberty X), een nummer op dat album
 X (Nicky Jam & J Balvin), een nummer uit 2018
 X (album van Paul Kalkbrenner), een album uit 2014 van Paul Kalkbrenner
 X (Spock's Beard), een album

Overig
 10 (getal), het Romeinse getal X
 Het jaar 10 van de gangbare jaartelling
 Het jaar X van de Franse republikeinse kalender
 X: The Man with the X-ray Eyes, een Amerikaanse sciencefiction-horrorfilm uit 1963
 X (1986), een Noorse film uit 1986
 X (2002), een Spaanse film uit 2002
 X (2011), een Australische film uit 2011
 X (2022), een  Amerikaanse film uit 2022
 X (Charles Burns), een stripboek van Charles Burnes uit 2010
 Ẋ, een letter uit het Tsjetsjeense Latijnse alfabet
 X, het getal 10 of het jaar 10 als Romeins cijfer
 x, symbool voor een zoen
 x, afkorting van "senior" in een studentenvereniging
 ☓, het andreaskruis
 X, gebruikt voor begrippen m.b.t. het christendom, vanwege de gelijkenis met de Griekse letter chi
 X, een personage in de Amerikaanse televisieserie The X-Files
 X (manga), een Amerikaanse animatieserie uit 2001
 X (Franse films), een aanduiding voor bepaalde films in het Franse filmkeuringssysteem
 X (automerk), een Frans automerk
 , symbool van de Europese Unie voor schadelijke stoffen; zie WMS-etikettering.
 X (ook X11 of X Window System), een computersysteem voor gebruikersinterfaces met vensters
 X, later X2, een achtbaan in pretpark Six Flags Magic Mountain
 X-benen, genua valga, naar binnen gerichte benen
 X-chromosoom, het vrouwelijk chromosoom
 X Development LLC, het bedrijf dat voorheen Google X heette en handelt onder de naam X

Zie ook 
 Chi (letter)
 XX (doorverwijspagina)
 XXX (doorverwijspagina)